Ornavario puede referirse a:

 El nombre común de la planta Helleborus foetidus.
 El nombre común de la planta Helleborus viridis.